Ревуца ():

 Ревуца — город в центральной Словакии.
 Ревуца — район Словакии.
 Ревуца — река в Словакии, приток Вага.
  — река в Словакии, приток Ипеля.